

Geografia

Svizzera 
 Le Grand-Saconnex – comune (Canton Ginevra)
 Le Petit-Saconnex – ex comune ora quartiere della città di Ginevra (Canton Ginevra)
 Saconnex-d'Arve – frazione del comune di Plan-les-Ouates (Canton Ginevra)